

Strijp, ancienne commune du Brabant-Septentrional, aujourd'hui quartier d'Eindhoven
 Strijp, hameau de la commune de Rijswijk, Hollande-Méridionale
 Strijp, hameau de la commune de Laarbeek, Brabant-Septentrional
 Strijp, autre nom pour Leenderstrijp